Downham steht für:
 Downham (London), ein Stadtteil von London Borough of Lewisham
 Downham Peak, Berg im Grahamland, Antarktika

Downham ist der Familienname von:
 Jenny Downham (* 1964), eine britische Autorin und ehemalige Schauspielerin.